Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1994, disputat al circuit de Nevers Magny-Cours el 3 de juliol del 1994.

Resultats

Altres 
 Pole: Damon Hill 1' 16. 282 

 Volta ràpida: Damon Hill 1' 19. 678 (a la volta 4)

Referències 
 

França
1994